Die Abkürzung ODP steht  für:
 Organisations- und Dienstpostenplan (z. B. Bundeswehrverwaltung, Bundespolizei, Feuerwehr im Burgenland)
 OpenDocument Presentation (*.odp), ein Dateiaustauschformat, das u. a. von Open- und LibreOffice erzeugt und verwendet wird
 Open Directory Project (Weblink-Verzeichnis)
 Ocean Drilling Program (int. Projekt zur Meeresgeologie)
 Octyldecylphthalat
 Orden der Patrioten
 one deviation property (1-Schritt-Abweichung 1SA)
 „Open Distributed Processing“ im Rahmen des ISO-Standards RM-ODP
 Ozone Depletion Potential (Ozonabbaupotential)
 Open Door Policy
 Obdachlose in der Politik, eine österreichische Partei

Siehe auch:
 ÖDP

Abkürzung